Gimnazija Leopoldinum (Detmold) 
 Gimnazija Leopoldinum (Passau) 
 Sjemenište Leopoldinum u Heiligenkreuzu pokraj Beča